Fernanda Pires, el nombre puede hacer referencia a:

Fernanda Pires da Silva (1926-2020), empresaria portuguesa.
Fernanda Pires (1978), yudoca brasileña.